Анта́нта ( — соглашение) —  военно-политический союз.

 Антанта — военно-политический блок, образованный в 1904—1907 годах Францией, Российской Империей и Великобританией.
 Антанта Балканская — военно-политический союз, образованный в 1934 году Грецией, Румынией, Турцией и Югославией.
 Антанта Балтийская — пакт о сотрудничестве, согласии и взаимной помощи, заключённый в 1934 году между Литвой, Латвией и Эстонией.
 Антанта Ближневосточная — пакт о военно-политическом сотрудничестве, заключённый в 1937 году между Турцией, Ираном, Ираком и Афганистаном.
 Антанта Малая — военно-политический союз, образованный в 1920—1921 годах Чехословакией, Румынией и Югославией.
 Антанта Средиземноморская — политический союз, образованный в 1887 году Великобританией, Италией и Австро-Венгрией.

Другое 
 Антанта — компьютерная игра, посвящённая Первой мировой войне.